Финал Кубка шотландской лиги 1958 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1958/59, состоявшийся 25 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Партик Тисл». Победителями в этой встрече стали футболисты эдинбургского коллектива, разгромившие своих оппонентов со счётом 5:1.

Путь к финалу

«Харт оф Мидлотиан»

«Партик Тисл»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com

1958
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Матчи ФК «Партик Тисл»
Футбол в Европе в 1958 году
События 25 октября
Октябрь 1958 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1958 году